jasność w astronomii – dzielność promieniowania, moc promieniowania
 jasność w estetyce – blask (claritas), jeden z klasycznych czynników piękna
 jasność w metodologii – pojęcie łączone z pojęciem wyraźności
 luminancja – wielkość fotometryczna będąca miarą natężenia oświetlenia
 Jasność – tytuł pierwszego polskiego przekładu powieści Shining Stephena Kinga, obecnie bardziej znanej pod tytułem Lśnienie